Lwalaba, aussi écrit Lualaba ou Loualaba
 Lwalaba, nom donné au fleuve Congo en amont de Kisangani ;
 Lualaba, province de la République démocratique du Congo ;
 Lwalaba, commune de la ville de Kongolo.

Notes